Osiek – comune del distretto di Brodnica nel Voivodato della Cuiavia-Pomerania 
 Osiek – villaggio del distretto di Bydgoszcz nel Voivodato della Cuiavia-Pomerania 
 Osiek – comune del Voivodato della Piccola Polonia 
 Osiek – comune del Voivodato della Pomerania
 Osiek – comune del Voivodato della Santacroce
 Osiek Jasielski – comune del Voivodato della Precarpazia
 Osiek Mały – comune del Voivodato della Grande Polonia